Чемпионат Польши по футболу 1938 — 12-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победителем чемпионата стал Рух.

Информация 
 Чемпион Польши: Рух
 Вице-чемпион: Варта (Познань)
 Вылет: Лодзь и Смиглы (Вильно).

Турнирная таблица

Бомбардиры

Финальная часть переходного турнира

Ссылки 

 Historia I ligi polskiej w statystyce

1938
Польша
1938 год в Польше